Solakovići kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Solaković, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Solakovići (förstörd befolkad plats i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar